Inspektorat Graniczny „Stryj” − do września 1929
 Inspektorat Graniczny „Sambor”